Ceto puede referirse a:

 Ceto (hija de Ponto) era un espantoso monstruo acuático, hija de Gea y Ponto.
 Cetus, también llamada Ceto o la Ballena, es una constelación del hemisferio sur cercana a la eclíptica. 
 Ceto (Italia), un municipio italiano de la provincia de Brescia, en la región de Lombardía.
 (65489) Ceto, un objeto transneptuniano binario .
Ceto: Según las Dionisíacas (XXVI, 350), una ninfa a la vez náyade y oceánide que fue amada por Helios. De esta unión nació otra ninfa, Astris, a su vez consorte del dios fluvial indio Hidaspes.
Ceto: un cetáceo o monstruo marino enviado por Poseidón para devastar las costas de Etiopía o Troya.